История Османской империи в период между 1401—1867 годами насчитывает более полутора сотен командующих флотом Османской империи. Сведения о флоте османов в начальный период существования государства ненадёжны. Считается, что флот османов сформировался на основе флота покорённых Эгейских эмиратов — Карасы, Айдына и Сарухана в XV веке. Поскольку после завоевания Галлиполи он являлся базой морского флота, командующим флотом становился санджакбей Галлиполи. Со второй половины XVI века командующий флотом носил титул капудан-паша, а c XVIII — каптан-ы дерья. В 1867 году институт каптан-ы дерья был упразднён, хотя затем несколько раз восстанавливался. На смену ему до 1922 года пришел Бахрие Незарети (министерство военно-морского флота).

XIV—XV века

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

См. также 
 Список министров военно-морского флота Османской империи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Военачальники Османской империи